Sprenger ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Sprenger (1849–1933), preußischer Generalleutnant
 Aloys Sprenger (1813–1893), österreichischer Orientalist

 Balthasar Sprenger († 1509/1511), Tiroler Indienreisender
 Balthasar Sprenger (Theologe) (1724–1791), deutscher Theologe und Agrarwissenschaftler
 Bernd Sprenger (Coach) (* 1954), deutscher Mediziner, Psychotherapeut und Coach
 Bernd Sprenger (Wirtschaftshistoriker), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Bertold Sprenger (* 1939), deutscher Politiker (CDU)
 Carl Eugen Sprenger (1903–1965), deutscher Landrat
 Charlotte Sprenger (* 1990), deutsche Theaterregisseurin

 Claudia Sprenger (* 1958), liechtensteinische Skilangläuferin
 Erich Sprenger (* 1954), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Gerhard Sprenger (1929–1997), deutscher Politiker (SPD)
 Guido Sprenger (* 1967), deutscher Ethnologe
 Hans Sprenger (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Herbert Sprenger (* 1951), deutscher Fußballspieler

 Jan Michael Sprenger (* 1982), deutscher Schachspieler
 Jean Sprenger (1912–1980), deutscher Bildhauer
 Johann Peter Sprenger (1798–1875), preußischer Landrat
 Johannes Sprenger (1905–1974), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Joseph Sprenger (1877–1951), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen 
 Juliane Sprenger (* 1977), deutsche Leichtathletin
 Karl Sprenger (1846–1917), deutscher Botaniker
 Kristina Sprenger (* 1976), österreichische Schauspielerin
 Liv Sprenger (1936–2022), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete von Vorarlberg
 Ludwig Sprenger (1971–2019), italienischer Skifahrer
 Maja Sprenger (1944–1976), deutsche Archäologin
 Martin Sprenger (* 1963), österreichischer Mediziner
 Max Sprenger (* 2000), deutscher Autor
 Michael-Hubertus von Sprenger, deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Moritz Sprenger (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Nicholas Sprenger (* 1985), australischer Schwimmer
 Otto Sprenger (1917–2006), deutscher Gewerkschafter
 Paul Wilhelm Eduard Sprenger (1798–1854), österreichischer Architekt
 Peter Sprenger (1953–2018), liechtensteinischer Rechtsanwalt, Treuhänder und Landtagsabgeordneter
 Placidus Sprenger (1753–1806), Benediktiner, Herausgeber, Geschichtsschreiber
 Reinhard K. Sprenger (* 1953), Management-Berater und Buchautor
 Sandra Sprenger, deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Sebastian Sprenger (* 1972), deutscher Komponist und Musiktheoretiker
 Stefan Sprenger (* 1962), liechtensteinischer Schriftsteller.

 Veit Sprenger (* 1967), deutscher Theatermacher, Autor und Musiker
 Volker Sprenger (* 1947), deutscher Radrennfahrer
 Werner Sprenger (1923–2009), deutscher Schriftsteller und Meditationslehrer
 Wolf-Dietrich Sprenger (auch Sprengler; * 1942), deutscher Bühnen- und Filmschauspieler

Siehe auch 
 Sprenger, Gießkanne
 Sprinkler (Beregnung)
 Sprengler

Weblinks 
 Sprenger bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname